Территориальная прелатура Кафайяте () — территориальная прелатура Римско-Католической церкви с центром в городе Кафайяте, Аргентина. Территориальная прелатура Кафайяте входит в митрополию Сальты. Кафедральным собором территориальной прелатуры Кафайяте является церковь Пресвятой Девы Марии Розария.

История 
8 сентября 1969 года Римский папа Павел VI выпустил буллу «Praeclarissima exempla», которой учредил территориальную прелатуру Кафайяте, выделив её из архиепархий Тукумана, Сальты и епархии Катамарки.

Ординарии территориальной прелатуры 
 епископ Diego Gutiérrez Pedraza O.S.A. (10.10.1973 — 23.11.1990); 
 епископ Cipriano García Fernández O.S.A. (28.05.1991 — 26.01.2007); 
 епископ Mariano Moreno García O.S.A. (17.11.2007 — 10.02.2014, в отставке);
 епископ Demetrio Jiménez Sánchez-Mariscal, O.S.A. † (10.02.2014 — 23.10.2019, до смерти).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Информация 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Аргентины